Бритат (,  — Бритата) — село на востоке Дзауского района Южной Осетии. Населено представителями осетинской фамилии Слановых. Расположено в 8 км к востоку от Транскавказской автомагистрали на реке Бритатдон.

Около села расположен открытый водозабор для водовода Едис-Цхинвал из источников.

У въезда в село, на холме, находятся развалины осетинского замкового комплекса — Укрепление Рамоновых ().

Население 
В 1987 году в Едиса проживало 40 человек. По переписи 2015 года численность населения села Коз в целом составила 6 жителей.

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Дзауского района